Martin Rajniak – ex cestista lussemburghese
Peter Rajniak – cestista cecoslovacco
Peter Rajniak – cestista lussemburghese